Chabrun

 César Chabrun, (1880-1934), homme politique français  ;
 César Léon Chabrun (1854-1929) est un homme politique français ;
 Daniel Chabrun, (1925-2006), chef d'orchestre français ;
 Jean-François Chabrun, (1920-1997), critique d'art et journaliste français.
 Raymonde Chabrun (1924-2022) est une artiste française.

Homonymie de patronyme